GED peut faire référence à :
 General Educational Development, l'équivalent du diplôme secondaire au Canada et aux États-Unis ;
 gestion électronique des documents ;
 Global Equities Derivatives, dans le domaine de la finance ;
 Grande École du Droit, une formation de la faculté de droit de Sceaux (Paris XI) ;
 , un aéroport près de Georgetown dans le Delaware, selon le code AITA des aéroports.

Voir aussi 
 GEDCOM (où GEDCOM signifie genealogical data communication, communication de données généalogiques), une spécification pour l'échange de données

Code IATA des aéroports